Sedgwick puede referirse a las siguientes personas:

 Adam Sedgwick (1785-1873), geólogo británico.
 Edie Sedgwick (1943-1971), actriz y modelo estadounidense.
 Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009), teórica estadounidense en estudios de género, teoría queer y teoría crítica.
 John Sedgwick (1813-1864), militar de la guerra civil estadounidense.
 Kyra Sedgwick (n.1965), actriz estadounidense.